Уимангиљо има више значења:

 Уимангиљо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Уимангиљо (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Уимангиљо (Уимангиљо, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику